Финал НБА 2014 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2013/14 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Майами Хит», сыграли с чемпионами Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс». Это было повторением финала предыдущего года, где «Майами» победили в седьмом матче. По итогам пяти матчей чемпионом стала команда «Сан-Антонио Спёрс» (4-1).

«Сан-Антонио Спёрс» обладал преимуществом своей площадки, так как показатель побед/поражений в сезоне, у них был лучше, чем у чемпионов Восточной конференции.

Впервые с финала НБА 1984 серия будет до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я, 2-я, 5-я и 7-я игры пройдут на площадке команды «Сан-Антонио Спёрс». «Майами Хит» будут хозяевами площадки 3-й, 4-й, и 6-й игр. Первая игра была сыграна 5 июня, а седьмой матч при необходимости мог пройти 20 июня.

Арены

Предстояние

Майами Хит 
«Майами Хит» в пятый раз вышли в финал НБА и четвёртый раз в течение четырёх лет, пытаясь выиграть чемпионат НБА в третий раз подряд. «Хит» закончили регулярный сезон с 54 победами и заняли первое место в Юго-восточном дивизионе. Майами победили «Шарлотт Бобкэтс» в первом раунде плей-офф в четырёх матчах, победили «Бруклин Нетс» в пяти играх во втором туре. В финале Восточной конференции «Хит» победили «Индиана Пэйсерс» в шести матчах.

Сан-Антонио Спёрс 
«Сан-Антонио Спёрс» в шестой раз раз вышли в финал НБА и второй год подряд. «Спёрс» закончили регулярный сезон с лучшим показателем побед/поражений, одержав 62 победы, и заняв первое место в Юго-Западном дивизионе. Сан-Антонио в первом раунде в семи матчах было сильнее «Даллас Маверикс», во втором раунде победили «Портленд Трэйл Блэйзерс» в пяти играх. В финале Западной конференции «Спёрс» выиграло у «Оклахома-Сити Тандер» в шести матчах.

Плей-офф НБА 2014

Регулярный сезон

Серия 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Сан-Антонио Спёрс взял реванш у Майами Хит за поражение в финале 2013 года. «Спёрс» победили в серии со счётом 4-1 и выиграли пятый чемпионский титул в истории франшизы. В среднем разница в счете в финальной серии между «Сан-Антонио» и «Майами» составляла 14 очков в пользу «Спёрс». Средняя разница в финале 14 очков является самой крупной в истории финалов НБА. «Хит» выиграли подряд 11 серий плей-офф, что стало пятой по продолжительности серий побед плей-офф в истории лиги.

Кавай Леонард стал самым ценным игроком финала. В первых двух матчах финала на его счету было по 9 очков, а в оставшихся трех в среднем он набирал по 23,7 очка с процентом реализации бросков с игры 68,5. В среднем по финалу Кавай Леонард атаковал с игры с процентом 61 и в среднем он набирал 17,8 очков .

1 матч 

Дабл-дабл Тима Данкана из 21 очка и 10 подборов помог победить «Спёрс» в первом домашнем поединке серии со счётом 110-95. На AT&T-центр вышла из строя система кондиционирования, и температура воздуха на арене достигла 32 градусов по цельсию во второй половине матча. Эти условия вызвали у Леброна Джеймса судороги и ограничили его игровое время 5 минутами в 4-й четверти. Когда Джеймс находился на скамейке запасных, «Сан-Антонио» сделал рывок 15-4 и выиграл заключительную четверть 36-17.

Леброн Джеймс за 33 минуты игрового времени набрал 25 очков. У него в финале 2012 года также были судороги. Ману Джинобили также сделал дабл-дабл: 16 очков и 11 результативных передач. Тони Паркер набрал 19 очков и отдал 8 передач. «Сан-Антонио» атаковали с игры 59 процентов, но за весь матч допустили 22 потери. «Спёрс» в шестой раз подряд победил в первых матчах в своих шести финалах НБА.

2 матч 

35 очков (только 2 очка в первой четверти) и 10 подборов Леброна Джеймса помогли «Хит» выиграть во втором поединке финальной серии со счётом 98-96. «Спёрс» по окончании первой четверти имели преимущество 11 очков. «Хит» во второй четверти усилиями Леброна, набравшего 11 очков, совершили рывок и к большому перерыву счет в матче был равным 43 на 43. «Хит» уступали 1 очко «Спёрс» по окончании третьей четверти. 3а 1 минуту и 18 секунд до окончания четвёртой четверти Крис Бош забрасывает трёхочковый бросок, а за 9 секунд до конца игры Дуэйн Уэйд забивает 2 очка из-под кольца. «Спёрс» набрали первые очки за 2 минуты и 26 секунд до конца матча броском Ману Джинобили с сиреной из-за дуги.

Тим Данкан сравнялся по числу дабл-даблов с Мэджиком Джонсоном (у обоих по 157 дабл-даблов), набрав 18 очков и сделав 15 подборов. Тони Паркер набрал 21 очко и отдал 7 передач. При поражение в два очка «Спёрс» забили 12 из 20 штрафных бросков.

3 матч 

Сан-Антонио Спёрс одержал победу в третьем матче финала во Флориде. Кавай Леонард набрал для себя рекордные для игр в плей-офф 29 очков. Игроки «Спёрс» в первой половине матча атаковали с игры с процентом 75,8. Они забили 25 бросков с игры из 33 попыток. «Сан-Антонио» набрал 71 очко за первую половину матча и пропустил в своё кольцо 50 очков. Игроки «Хит» совершили рывок в третьей четверти 10-0 и сократили отставание в счете до 74-81, но в четвёртой четверти команда из Сан-Антонио ответила своим рывком.

Грегг Попович произвел изменения в стартовом состава по сравнению с первыми матчами финала. Он выпыпустил с первых минут Бориса Дьяо вместо Тьяго Сплиттера. Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд набрали по 22 очка. Игроки «Хит» совершили 20 потерь, из них 7 на счету Леброна (его антирекорд по потерям в финале НБА).

4 матч 

Дабл-дабл Кавай Леонарда из 20 очков и 14 подборов помог победить «Спёрс» в четвёртом матче серии со счётом 107-86. Ни одна команда не становилась чемпионом НБА, когда она проигрывала в серии 1-3. «Спёрс» набрали за первую половину матча 55 очков, позволяя игрокам «Хит» реализовывать 35 процентов бросков с игры за первые две четверти матча. «Сан-Антонио» за всю игру собрало на 17 подборов больше, чем хозяева площадки. Игроки «Спёрс» в атаковали в матче с игры с процентом 57.

В составе хозяев Леброн Джеймс набрал 28 очков и сделав 8 подборов. У Дуэйна Уэйда было за матч 10 очков при 4 промахах с линии штрафного броска, но к концу третьей четверти он забил 1 бросок с игры из 10 попыток.

Тим Данкам, набрав 10 очков и сделав 11 подборов, стал лидером НБА по числу Дабл-даблов в плей-офф. У него их теперь 158, что на один больше, чем у Мэджика Джонсона. Также Данкан стал рекордсменом НБА по числу минут, сыгранных в плей-офф. Тим Данкам после четвёртого матча провел 8869 минут на площадке в пост-сезоне.

5 матч 

Спёрс победили в пятом матче серии со счётом 104-87 и стали чемпионами НБА. В составе Спёрс лучшим игроком стал Леонард, сделавший дабл-дабл: 22 очка и 10 подборов, он же был признан MVP финальной серии. Джеймс стал лучшим в составе Хит — после первой четверти он набрал 17 очков, после чего команда повела 22-6. Сан-Антонио начал отыгрываться со счёта 37-13 в пользу Майами после начала второй четверти и до середины третьей, после чего повёл и выиграл матч.

Отличились игроки «скамейки» Спёрс — Жинобили набрал 19 очков и отдал 4 передачи, Миллс набрал 17 очков. Джеймс сделал дабл-дабл, набрал 31 очко и совершил 10 подборов, Бош набрал 13 очков, Уэйд также набрал 13, реализовав 4 из 12 попыток с игры.

Статистика игроков

Майами Хит 

|-
| align="left" | Рэй Аллен || 5 || 1 || 31.0 || .415 || .409 || .857 || 3.0 || 1.8 || 1.6 || 0.2 || 9.8
|-
| align="left" | Крис Андерсен || 5 || 0 || 17.9 || .250 || .000 || .700 || 5.6 || 0.0 || 0.4 || 0.6 || 2.6
|-
| align="left" | Шейн Баттье || 4 || 0 || 8.2 || .000 || .000 || .000 || 0.3 || 0.3 || 0.3 || 0.0 || 0.0
|-
| align="left" | Майкл Бизли || 1 || 0 || 17.0 || .571 || .000 || .333 || 3.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 9.0
|-
| align="left" | Крис Бош|| 5 || 5 || 36.3 || .549 || .385 || .818 || 5.2 || 1.0 || 0.8 || 0.2 || 14.0
|-
| align="left" | Марио Чалмерс || 5 || 4 || 23.1 || .333 || .143 || .778 || 1.4 || 2.8 || 1.0 || 0.2 || 4.4
|-
| align="left" | Норрис Коул || 5 || 0 || 16.7 || .316 || .143 || .750 || 1.2 || 1.8 || 0.4 || 0.0 || 3.2
|-
| align="left" | Тони Дуглас || 3 || 0 || 3.4 || .250 || .250 || .500 || 1.0 || 0.7 || 0.0 || 0.0 || 1.3
|-
| align="left" | Удонис Хаслем || 4 || 0 || 5.6 || .400 || .000 || .000 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.3 || 1.0
|-
| align="left" | Леброн Джеймс  || 5 || 5 || 37.8 || .571 || .519 || .793 || 7.8 || 4.0 || 2.0 || 0.4 || 28.2
|-
| align="left" | Джеймс Джонс || 4 || 0 || 3.4 || .571 || .500 || .000 || 0.5 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.8
|-
| align="left" | Рашард Льюис || 5 || 5 || 22.9 || .500 || .455 || .500 || 1.6 || 0.4 || 0.0 || 0.4 || 8.6
|-
| align="left" | Уэйд, Дуэйн || 5 || 5 || 34.5 || .438 || .333 || .692 || 3.8 || 2.6 || 1.6 || 0.0 || 15.2
|-
| align="left" | Грег Оден || 2 || 0 || 1.5 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|}

Сан-Антонио Спёрс 

|-
| align="left" | Джефф Эйрс || 3 || 0 || 2.2 || 1.000 || .000 || .750 || 0.7 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 1.7
|-
| align="left" | Арон Бэйнс || 3 || 0 || 2.1 || 1.000 || .000 || 1.000 || 0.7 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.0
|-
| align="left" | Марко Белинелли || 5 || 0 || 11.8 || .471 || .444 || .750 || 1.2 || 0.6 || 0.2 || 0.0 || 4.6
|-
| align="left" | Мэтт Боннер || 4 || 0 || 6.7 || 1.000 || .000 || .750 || 0.8 || 1.3 || 0.3 || 0.0 || 1.3
|-
| align="left" | Борис Дьяо || 5 || 3 || 35.2 || .364 || .333 || .500 || 8.6 || 5.8 || 0.8 || 0.2 || 6.2
|-
| align="left" | Тим Данкан  || 5 || 5 || 33.1 || .569 || .000 || .679 || 10.0 || 2.0 || 0.4 || 0.8 || 15.4
|-
| align="left" | Эмануэль Джинобили || 5 || 0 || 28.7 || .500 || .417 || .875 || 3.0 || 4.4 || 1.0 || 0.2 || 14.4
|-
| align="left" | Дэнни Грин || 5 || 5 || 21.1 || .531 || .450 || .750 || 2.0 || 1.2 || 2.0 || 0.4 || 9.2
|-! style="background:#FDE910;"
| align="left" | Кавай Леонард || 5 || 5 || 33.4 || .612 || .579 || .783 || 6.4 || 2.0 || 1.6 || 1.2 || 17.8
|-
| align="left" | Патрик Миллс || 5 || 0 || 15.2 || .543 || .565 || .000 || 1.4 || 1.6 || 0.4 || 0.0 || 10.2
|-
| align="left" | Кори Джозеф || 3 || 0 || 2.5 || .333 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.7
|-
| align="left" | Тони Паркер || 5 || 5 || 35.2 || .479 || .417 || .750 || 0.4 || 4.6 || 0.8 || 0.0 || 18.0
|-
| align="left" | Тьяго Сплиттер || 5 || 2 || 16.8 || .706 || .000 || .778 || 3.4 || 2.0 || 0.6 || 0.6 || 6.2
|}

Составы команд

Майами Хит

Сан-Антонио Спёрс

Примечания

Ссылки 
 Official Site
  

НБА в сезоне 2013/2014
Финал НБА
Июнь 2014 года
2014 год в Техасе
2014 год во Флориде